Friedrich Weinmann (1885-1929) – direttore della fotografia tedesco
 Johann Anton Weinmann (1782-1858) – botanico tedesco
 Karl Weinmann (1873-1929) – musicologo, insegnante e teologo tedesco
 Turi Weinmann (1883-1950) – scultore tedesco